Athies je název nebo součást názvu více míst:

 Athies (Pas-de-Calais) – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais
 Athies (Somme) – francouzská obec v departementu Somme
 Athies-sous-Laon – francouzská obec v departementu Aisne